Жак Титс (; 12 августа 1930 — 5 декабря 2021) — французский  бельгийского происхождения, специалист в области алгебры и геометрии, лауреат крупнейших международных премий.

Биография 
Жак Титс родился в 1930 году в Уккеле. Учился в Брюссельском свободном университете, в 1950 году защитил диссертацию на тему «Généralisation des groupes projectifs basés sur la notion de transitivité».

В 1956—1964 годах Жак Титс преподавал в Брюссельском свободном университете (где в 1962 году стал профессором), в 1964—1974 — в Боннском университете. В 1973 году Коллеж де Франс пригласил его возглавить кафедру теории групп. Жак Титс согласился и, так как по закону в то время преподавать там могли лишь граждане Франции, принял в 1974 году французское гражданство. С 1974 года он работал в Коллеж де Франс, пока в 2000 году не оставил пост в связи с преклонным возрастом.

Скончался 5 декабря 2021 года.

Награды 
 1993 — Премия Вольфа по математике
 1996 — Медаль Кантора
 1996 — орден «Pour le Mérite»
 2008 — Абелевская премия (совместно с Джоном Томпсоном)

См. также 
 Альтернатива Титса
 Метрика Титса

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты Абелевской премии
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Норвежской академии наук
Награждённые медалью Кантора
Математики Бельгии
Почётные доктора Гентского университета
Почётные доктора Лувенского католического университета